Юан:

 Юан — народ группы таи, проживают на северных территориях Таиланда и северо-западе Лаоса.
 Юан — язык народа юан.